Georg Friedrich Wilhelm Graf von Waldersee, né le  et mort le , est un général prussien. Il fut le chef d'état-major de la  allemande au tout début de la Première Guerre mondiale.

Famille 
Ses parents sont  (1824-1870) et Laura Luise Adelheid von Knoblauch (1836-1904). Il est issu d'une famille noble comprenant de nombreux militaires, comme son oncle le  Alfred von Waldersee, portant avant lui le titre de  (comte) von Waldersee (lieu aujourd'hui intégré à la ville de Dessau).

Il se marie avec Elisabeth Bertha Marie Karoline Adolfine Auguste von Maltzahn (1864-1941), qui est la fille d', un député au Reichstag, issu elle aussi d'une famille de militaires. Ils eurent ensemble deux filles :
 Edelgard Laura Elisabeth (née le 16 juillet 1891 et morte le 16 octobre 1981), mariée en 1920 avec Gustav, prince de , un fils de l'écrivain Emil von Schönaich-Carolath.
 Magdalene Asta Pauline (née le 9 février 1893 et morte le 6 mai 1945), mariée en 1913 avec Albrecht baron von Maltzahn, comte de Plessen, son cousin direct, suicide commun le 6 mai 1945 à Ivenack.

Carrière militaire 
Le , il est nommé chef d'état-major du  d'armée à Münster. Le , il obtient le commandement du  en garnison à Ludwigslust. Le , il est à la tête de la  de cavalerie à Stettin. En 1913, il est nommé haut quartier-maître au sein du Grand État-Major général () de Berlin.

Lors de la mobilisation allemande de 1914, Waldersee a le grade de  et la fonction de chef d'état-major de la  allemande, commandée par le  Maximilian von Prittwitz : leur mission est de défendre la Prusse-Orientale face à l'armée russe. À la suite de leur défaite lors de la bataille de Gumbinnen le  et leur ordre de retraite générale du , ils sont tous les deux retirés de leur commandement le  et remplacés par Paul von Hindenburg comme commandant et par Erich Ludendorff comme chef d'état-major.

Notes et références 

Generalleutnant prussien
Chevalier de Justice de l'ordre de Saint-Jean (Bailliage de Brandebourg)
Naissance en septembre 1860
Naissance à Brandebourg-sur-la-Havel
Naissance dans la province de Brandebourg
Décès en septembre 1932
Décès en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
Décès à 72 ans